Sun (Engels voor zon) kan verwijzen naar:

 Sun (achternaam) 孙, een Chinese achternaam
 Sun (album), een muziekalbum van Erwin van Ligten uit 2016
 Sun (auto), een Brits automerk
 Sun (band), een Amerikaanse discogroep
 Sun (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Sun (Unilever), merk vaatwasmiddelen.
 Sun Microsystems, een computerconcern
 Sun Records (Phillips), het platenlabel van Sam Phillips, de ontdekker van Elvis Presley
 Sun (lengtemaat), een Chinese en Japanse lengtemaat
 Sun (Louisiana), een plaats in de staat Louisiana in de Verenigde Staten

 The Sun, een Brits boulevardblad
 Phoenix Suns, een Amerikaanse basketbalploeg
 Sun, een personage uit de tv-serie Lost

SUN kan verwijzen naar:
 SUN (uitgeverij) (voorheen Socialistische Uitgeverij Nijmegen), een Nederlandse uitgeverij
Sneltram Utrecht-Nieuwegein; zie Utrechtse sneltram
 Studenten Unie Nederland, de Turks-Islamitische studentenvereniging
 S(chaesberg) U(bach over Worms) N(ieuwenhagen). Drie voormalige gemeenten in oostelijk Zuid-Limburg.
 Stichting Urgente Noden